Zuccarello ima više značenja:
 Zuccarello, Pavia
 Zuccarello, Savona
 Zuccarello, Venezia